Das Qatar Classic 2016 fand vom 13. bis 18. November 2016 in der Aspire Academy in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA World Series.

Vorjahressieger war der Weltranglistenführende Mohamed Elshorbagy, der die Titelverteidigung knapp verpasste. Er erreichte erneut das Endspiel, unterlag dort aber dem amtierenden Weltmeister Karim Abdel Gawad in drei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Abdulla Mohd Al Tamimi einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2016
PSA World Tour 2016/17
Sportveranstaltung in ar-Rayyan (Gemeinde)